Пересторонин — русская фамилия; имеет женскую форму Пересторонина.

 Известные носители 
 Пересторонин, Николай Васильевич — русский православный писатель, поэт, эссеист, журналист.